Джеймс Эдвард Тирни Эйчисон (, 28 октября 1836 — 30 сентября 1898) — британский врач, хирург и ботаник.

Биография 
Джеймс Эдвард Тирни Эйчисон родился в Индии 28 октября 1836 года.

В 1858 году он получил степень доктора медицины в Эдинбургском университете, а затем поступил в Bengal Medical Service. Он собирал растения в Индии с 1861 по 1872 год, в Афганистане с 1879 по 1885 год, а также в Ирландии в 1867—1869 годах. В 1883 году он стал членом Лондонского королевского общества.

Джеймс Эдвард Тирни Эйчисон умер 30 сентября 1898 года в Лондоне.

Научная деятельность 
Джеймс Эдвард Тирни Эйчисон специализировался на семенных растениях.

Научные работы 
 A catalogue of the plants of the Punjab and Sindh, Taylor and Francis, 1869.
 The zoology of the Afghan Delimitation Commission, 1888.

Почести 
Уильям Хемсли назвал в его честь род растений Aitchisonia семейства Мареновые.

В его честь были также названы следующие виды растений:

 Allium aitchisonii Boiss.
 Bupleurum aitchisonii H.Wolff
 Henningia aitchisonii (Baker) A.P.Khokhr.
 Asplenium aitchisonii Fraser-Jenk. & Reichst.
 Impatiens aitchisonii Hook.f.
 Berberis aitchisonii Ahrendt
 Erysimum aitchisonii O.E.Schulz
 Colchicum aitchisonii (Hook.f.) Nasir
 Convolvulus aitchisonii C.B.Clarke
 Carex aitchisonii Boeckeler
 Ephedra aitchisonii (Stapf) V.A.Nikitin
 Iris aitchisonii (Baker) Boiss.
 Astragalus aitchisonii Širj. & Rech.f.
 Tulipa aitchisonii A.D.Hall
 Epilobium aitchisonii P.H.Raven
 Ophioglossum aitchisonii (Clarke) d'Almeida
 Pistolochia aitchisonii () Soják
 Plantago aitchisonii Pilg.
 Agropyron aitchisonii (Boiss.) P.Candargy
 Primula aitchisonii Pax
 Delphinium aitchisonii Huth
 Agrimonia aitchisonii Schönb.-Tem.
 Rubia aitchisonii Deb & Malick
 Lycopodioides aitchisonii (Hieron.) Tzvelev
 Bifaria aitchisonii Tiegh.

Примечания

Литература 
 Waterston, Charles D; Macmillan Shearer, A (July 2006). Former Fellows of the Royal Society of Edinburgh 1783—2002: Biographical Index. I. Edinburgh: The Royal Society of Edinburgh. ISBN 978-0-902198-84-5.
 Ray Desmond, Dictionary of British and Irish Botanists and Horticulturists including Plant Collectors, Flower Painters and Garden Designers. Taylor & Francis et The Natural History Museum, London, 1964. ISBN 0-85066-843-3.
 Robert Zander, Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold (Hrsg.): Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13. Auflage. Ulmer Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5.

Ссылки 
 Virtual International Authority File: James Edward Tierney Aitchison, 1835—1898
 The Library of Congress Authorities: James Edward Tierney Aitchison, 1835—1898
 Transactions and proceedings of the Botanical Society of Edinburgh, Volume 21, Botanical Society of Edinburgh, 1900.
 Nature: international journal of science, Volume 27, Sir Norman Lockyer, Macmillan Journals ltd., 1883.

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Медики по алфавиту
Медики Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Члены Эдинбургского королевского общества